Eric Hermansson kan syfta på bland andra:

 Eric Hermansson (1910-1989), svensk konstnär
 Erik Hermansson (1903-1976), svensk skulptör